Bothwell ist:

der Familienname folgender Personen:
 Earl of Bothwell
 Patrick Hepburn, 1. Earl of Bothwell, († 1508), Lord High Admiral von Schottland
 Adam Hepburn, 2. Earl of Bothwell, († 1513), schottischer Adliger, ab 1508 zweiter Earl of Bothwell
 Patrick Hepburn, 3. Earl of Bothwell (1512–1556), Sohn des Adam Hepburn und Vater des James Hepburn
 James Hepburn, 4. Earl of Bothwell (ca. 1534–1578), Lord High Admiral of Scotland, 3. Ehemann von Maria Stuart, Königin der Schotten
 Francis Stewart Hepburn, 1. Earl of Bothwell (ca. 1562–1612), war Commendator der Abtei Kelso und der Priorei Coldingham, ein Privy Counsellor und Lord High Admiral von Schottland.
 Adam Bothwell Komtur von Holyrood, Bischof von Orkney 1559–1593 (LThK)
 James Alexander Hepburn von Bothwell, genannt vom Pfeiffer (* um 1790; † nach 1842), schottisch-deutscher Ingenieur, Professor (Gymnasial- und Hochschullehrer) in Preußen, in der Schweiz und in Baden
 Arthur von Bothwell (Arthur Hepburn von Bothwell, 1821–1904), preußischer Artillerie- und Marineoffizier, Mitgründer von genossenschaftlichen Vereinen in Unkel, Sohn von James Alexander Hepburn von Bothwell
 Julie von Bothwell (1826–1920), Tochter von Carl Loewe, Verfasserin von Balladen, Verwalterin des Nachlasses ihres Vaters, Ehefrau von Arthur von Bothwell
 Dorr Bothwell (1902–2000),  US-amerikanischer Künstler
 Frederick Charles Bothwell jr. (1913–1985) Colonel der US Air Force
 John Bothwell († 2014), kanadischer Bischof
 Johnny Bothwell (1919–1995), US-amerikanischer Jazz-Altsaxophonist und Bandleader
 Robert Bothwell (* 1944), Professor für kanadische Geschichte und Autor

Orte:
 Bothwell (Schottland)
 Bothwell Castle in Bothwell (Schottland)
 Bothwell (Wahlkreis), ehemaliger Wahlkreis für das britische Parlament
 Bothwell (Tasmanien) in Australien
 Bothwell (Ontario) in Kanada
 Bothwell (Wahlbezirk), ein ehemaliger Wahlbezirk um Bothwell (Ontario)
 Bothwell (Utah), eine Landgemeinde im Box Elder County, Utah, USA
 Bothwell Lodge nördlich von Sedalia (Missouri) in den USA
 New Bothwell, eine Gemeinde im südöstlichen Manitoba in Kanada

Firmen:
 Bothwell Cheese, ein Käsehersteller in New Bothwell